Flanders Electric steht für:

 Flanders Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1912–1913)
 Flanders Electric Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1914–1915)